Bic — empresa francesa
Bank Identifier Code — norma de identificação de bancos
Bem de Interesse Cultural (Espanha) — declaração espanhola sobre bens imóveis ou móveis

Desambiguação